Il doppio del torneo di tennis New Orleans Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kevin Anderson e Ryler Deheart che hanno battuto in finale Rajeev Ram e Bobby Reynolds 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (finale)
 Nathan Healey /  Robert Smeets (quarti di finale)

 Travis Parrott /  Brian Wilson (semifinali)
 Alex Kuznetsov /  Ryan Sweeting (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Orleans Challenger 2007